Dream On!, een film uit 1981
 Dream On (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 1990
 Dream On (Glee), een aflevering van Glee uit 2010
 Dream On (film), een film uit 2016

Muziek

Nummers
 Dream On (An Indian Lullaby), een nummer uit 1922 van B.G DeSylva en Victor Herbert
 Dream On (Aerosmith), 1973
 Dream On (The Righteous Brothers), 1974, gecoverd door The Oak Ridge Boys in 1979
 Dream On (Dusty Springfield), 1979
 Dream On (Nazareth), 1982
 Dream On (Joan Kennedy), 1993
 Dream On (Depeche Mode), 2001
 Dream On (Praise), 2001
 Dream On (Christian Falk), 2008
 Dream On (Naoya Urata), 2010
 Dream On (Noel Gallagher's High Flying Birds), 2012
 Dream On (Amy Macdonald), 2017

Albums
 Dream On (Ernie Haase & Signature Sound), 2008
 Dream On, een extra CD in de deluxe-editie van het Katy Perry-album Teenage Dream uit 2010